Toto je seznam prezidentů Ingušska:

 Ruslan Ausjev (18. února 1993 – 28. dubna 2002)
 Murat Zjazikow (23. května 2002 – 30. října 2008)
 Junus-bek Jevkurov (30. října 2008 – 22. června 2009)
 Rashid Gaisanov (22. června 2009 – září 2009)
 Rashid Gaisanov (září 2009 – současnost)

Reference 

Ingušsko